Нижній Бестях:
 Нижній Бестях — смт в Якутії (Росія)
 Нижній Бестях — залізнична станція в Росії